Urbicius ist der Name von:
 Urbicius (Kämmerer), praepositus sacri cubiculi (Oberkämmerer) unter den oströmischen Kaisern Theodosius II., Leo I., Zenon
 Urbicius (Bischof), Bischof von Metz im 5. Jahrhundert
 Urbicius (Heiliger), um 800 lebender französischer Mönch und Heiliger der katholischen Kirche.